Die polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1957 war die 13. Austragung dieses Wettbewerbs. Polnischer Mannschaftsmeister wurde die Mannschaft von KKSz WDK Kraków, während sich der Titelverteidiger DWP Warszawa mit dem fünften Platz begnügen musste.
Nachdem im Vorjahr bereits in der Endrunde die Mannschaftsstärke auf sieben Bretter reduziert worden war (dabei war die Aufstellung einer Frau am siebten Brett obligatorisch), galt diese Regelung jetzt auch für die Vorrunde.

Zu den Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der polnischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1957.

Modus 

Für die Vorrunde hatten sich in den Meisterschaften der Woiwodschaften 24 Mannschaften qualifiziert. Diese spielten in vier Gruppen jeweils ein einfaches Rundenturnier. Für die Endrunde, die ebenfalls als einfaches Rundenturnier durchgeführt wurde, qualifizierten sich die vier Gruppensieger, außerdem waren die ersten Acht der polnischen Mannschaftsmeisterschaft 1956 vorberechtigt.
Über die Platzierung entschied zunächst die Anzahl der Mannschaftspunkte (zwei Punkte für einen Sieg, ein Punkt für ein Unentschieden, kein Punkt für eine Niederlage), anschließend die Anzahl der Brettpunkte (ein Punkt für einen Sieg, ein halber Punkt für ein Remis, kein Punkt für eine Niederlage).

Termine und Spielort 

Die Endrunde wurde dezentral bei den beteiligten Mannschaften gespielt, die Spieltermine waren der 3., 9., 10., 16., 17., 30. November, 1., 15., 16., 21. und 22. Dezember.

Vorrunde

Gruppe I

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle 

Anmerkung: Zielona Góra verlor kampflos gegen Ostrów Wielkopolski.

Gruppe II

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Gruppe III

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle 

Anmerkung: Die Wettkämpfe zwischen Cieszyn und Warszawa sowie zwischen Kraków und Radom wurden kampflos entschieden.

Gruppe IV

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle 

Anmerkung: Kutno gewann kampflos gegen Kraków, zum Wettkampf zwischen Rembertów und Kraków traten beide Mannschaften nicht an.

Endrunde

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Übersicht bei szachypolskie.pl (polnisch)

Sportveranstaltung in Polen
Polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach
Schachveranstaltung 1957